

Geografia 
 Muff – villaggio dell'Irlanda

Persone 
 André Muff – calciatore svizzero
 George Muff, I barone Calverley – politico britannico
 Werner Muff – cavallerizzo svizzero
 Wolfgang Muff – generale tedesco

Altro 
 Muff – film cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor